ZB ist die Abkürzung für:
 Monarch Airlines, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Zahlungsbefehl, einen Bestandteil von Mahnverfahren
 Zbrojovka Brno, einen tschechoslowakischen Rüstungskonzern
 Zentralbahn, eine schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Zentralbatterie, eine Art der Stromversorgung von Sprechstellen, siehe Sprechstellenschaltung
 Zentralbibliothek Zürich, eine der größten Schweizer Bibliotheken
 Zentralbild, staatliche Bildagentur der ehemaligen DDR, siehe ADN
 Zettabyte (Dezimalpräfix), Abkürzung für eine Trilliarde Bytes: 1021 Bytes = 1.000.000.000.000.000.000.000 Bytes; siehe Byte#Präfixe
 Zillertalbahn, eine Schmalspurbahn in Österreich
 Ziviler Bevölkerungsschutz, eine Abteilung des Deutschen Innenministeriums
 Zulassungsbescheinigung, eine amtliche Urkunde
 Zürcher Bibel, eine deutsche Bibelübersetzung
 Zusatzbeitrag, mögliche einkommensabhängige Sonderabgabe an die gesetzliche Krankenversicherung
 Zustellungsbevollmächtigter, eine ermächtigte Person
 Zusammenbau, einen Fertigungs- oder Konstruktionsprozess

ZB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Italien: quadratische Kennzeichen
 Norwegen: Harstad in der Provinz Troms og Finnmark

ŽB steht für:
 Žabljak (Montenegro) (Kfz-Kennzeichen)
 Živnostenská banka, ehemalig tschechische Bank

Zb ist die Abkürzung für:
 Zettabit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 1021 Bits = 1 ZBit oder 1.000.000.000.000.000.000.000 Bits; siehe Bit

Die Abkürzung z. B. (mit Leerzeichen), in Österreich auch zB (ohne Punkte und Leerzeichen), steht für:
 zum Beispiel

Siehe auch:

ZB